Jackson Gonçalves ist der Name folgender Personen:

* Jackson Gonçalves (Fußballspieler, 1967) (* 1967), Fußballspieler 
 Jackson Gonçalves (Fußballspieler, 1988) (Jackson Henrique Gonçalves Pereira; * 1988), brasilianischer Fußballspieler